Жерміньї́-сюр-Луа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 155 км на захід від Діжона, 14 км на північний захід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 303 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 760,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Жерміньї-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жерміньї-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр